Джонс, Рэнди (род. 1950) — американский профессиональный бейсболист, питчер. Обладатель Приза Сая Янга 1976 года.
 Джонс, Рэнди (род. 1952) — американский певец, солист группы «Village People».
 Джонс, Рэнди (род. 1969) — американский бобслеист, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Джонс, Рэнди (род. 1981) — канадский хоккеист, игрок команды «Филадельфия Флайерз».